Postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia:
 Hador Lórindol
 Hador – namiestnik Gondoru